

Sigle 
 European Taekwondo Union – federazione europea di taekwondo
 European Triathlon Union – federazione europea di triathlon

Codici 
 etu – codice ISO 639-3 della lingua ejagham